Верхняя Сенькина (в верховье Большая Сенькина) — река в Томской области России. Устье реки находится в 212 км по левому берегу реки Парабель. Длина реки составляет 99 км, площадь водосборного бассейна 431 км². В 38 км от устья по правому берегу впадает река Малая Сенькина.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Кеть до впадения реки Васюган, речной подбассейн реки — Кеть. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Парабели
Реки Парабельского района